Borghild Holmsen – norweska pianistka
 Eivind Holmsen – norweski strzelec sportowy, olimpijczyk
 Øivind Holmsen – norweski piłkarz
 Sverre Holmsen – szwedzki pisarz

Zobacz też:
 Hanna Resvoll-Holmsen – norweska botaniczka